Cubby O'Brien – batterista e attore statunitense
 Cubby – soprannome di Albert R. Broccoli, produttore cinematografico statunitense
 Cubby – soprannome di James Davies, rugbista gallese
 Cubby – soprannome di Hubert Selby Jr., scrittore e sceneggiatore statunitense
 Cubby personaggio del romanzo Peter e Wendy di J. M. Barrie

Pagine correlate 
 Chubby